Stadsbrand van Haarlem (1347)
 Stadsbrand van Haarlem (1576)